

Patronymes 
 Dang Le Nguyen Vu (né en 1971), entrepreneur et homme d'affaires vietnamien.
 Van H. Vu, mathématicien vietnamien.
 Vũ Thành An, escrimeur vietnamien.

Voir aussi 

Vu est un mot, qui désigne :
 le participe passé du verbe voir,
 agence VU, une agence de photographes à Paris, créée en 1986 ;
 magazine VU qui parut en France de 1928 à 1940 ;
 Vu, un roman de Serge Joncour ;
 VU, un nettoyant pour lunettes;
 VU, pour VU.fr site web pour raccourcir vos URL.
 Vu, une émission de télévision de zapping diffusée sur France 3 depuis le  (anciennement sur France 2 puis France 5)

VU est un sigle pour désigner :
 le groupe de rock new-yorkais The Velvet Underground ;
 un album d'inédits de ce groupe, sorti en 1985.
 Véhicule utilitaire (Voir ) ;
 Volume Unit, mesuré par un VU-mètre ;
 Union patriotique (en ), un parti politique du Liechtenstein.

VU est un code, qui signifie :
 Air Ivoire, selon la liste des codes IATA des compagnies aériennes
 Vanuatu, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .vu
 Vulnerable - Vulnérable, selon la Liste rouge de l'UICN

Autres 
 Déjà-vu (sensation de)

Code